Brockwitz steht für: 

 Brockwitz (Lampertswalde), ein Ortsteil von Lampertswalde in Sachsen
 Brockwitz (Coswig), ein Ortsteil von Coswig in Sachsen